Olivier Nuc, ancien fondateur-guitariste-chanteur de Daisybox (1994-1996), journaliste (Les Inrockuptibles, Aden, Le Figaro, resp. rubrique musique du magazine Epok de la FNAC), biographe de Neil Young et de Jimi Hendrix aux éditions Librio, conférencier sur Bashung au Hall de la chanson.
 Ulky Nuc, groupe de ska punk, aussi en 2006 au Festival Balélec.
 L’énergie nucléaire, en particulier dans « pro-nuc » et « anti-nuc ».

Sigle

 Le , catalogue des livres d’avant 1956.
 Le Nice Université Club, club de football fondé en 1967 à Nice.
 L’aéroport de l’Île San Clemente, en Californie, aux États-Unis, dans la liste des code AITA.
 Un NUC est un Navire à Utilisation Commerciale. Cela correspond à l'un des statuts d'exploitation d'un bateau conçu pour la plaisance utilisé pour le transport de passagers pris en charge par un équipage professionnel.
 Un NUC () est également, en 2013, un mini PC produit par Intel, articulé autour de processeurs Ivy Bridge Core i3 et d’une carte mère de 10 cm x 10 cm.
Le NUC Volleyball (Neuchâtel Université Club) est un club suisse de volley-ball.